Legge di Grassmann (linguistica);
Leggi di Grassmann (colorimetria).